Maciej Jankowski  ist der Name folgender Personen:

* Maciej Jankowski (Politiker, 1945) (* 1945), polnischer Politiker
 Maciej Jankowski (Politiker, 1946) (1946–2019), polnischer Politiker
 Maciej Jankowski (Fußballspieler) (* 1990), polnischer Fußballspieler